Zentralfriedhofskirche steht für:
 Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus, auch Karl-Lueger-Gedächtniskirche, Zentralfriedhof Wien (nur selten andere Kirchen ebenda)
 Kirche zum gekreuzigten Heiland (Graz), Zentralfriedhof Graz